Horse Island kan syfta på följande platser:

Irland 

 Inishmacowney, ö, Munster, An Clár,

Storbritannien

 Horse Isle, ö, Skottland, 
 Horse Island (ö i Storbritannien, Skottland, Shetlandsöarna), 
 Horse Island (ö i Storbritannien, Skottland, Highland), 
 Geirum More, ö, Skottland, Eilean Siar, 
 Eilean nan Each – ö i Highland, Skottland

Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar